Chris Morgan (1966-), scénariste américain
Chris Morgan (1970-2010), alias du catcheur américain Christopher Klucsaritis
Chris Morgan (né en 1977), footballeur anglais
Chris Morgan (1952–2008), journaliste travaillant pour The Sunday Times
Chris Morgan, homme politique britannique
Chris Morgan, ancien guitariste du groupe de rock Canned Heat
Chris Morgan (né en 1982), rameur d'aviron australien